Daffy à Hollywood (Daffy Duck in Hollywood) est un dessin animé de la série Merrie Melodies sorti en 1938 et réalisé par Tex Avery.
Daffy Duck in Hollywood est un jeu vidéo créé en 1994 par Probe Software.